Dalton može značiti:

Znanost
 Atomska jedinica mase, dalton (oznaka Da)
 Daltonov zakon
 Daltonova atomska teorija

Osobe
 John Dalton (1766. – 1844.), engleski kemičar i fizičar
 Joseph Dalton Hooker (1817. – 1911.), engleski botaničar i istraživač

Mjesta
 Dalton (Nebraska)